Франсиско Ернандез има више значења:

 Франсиско Ернандез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Ернандез (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику